Miejscowości w Polsce, nazwy niestandaryzowane
 Kolonia Żochowo – kolonia wsi Żochowo w woj. mazowieckim w pow. ostrowskim, w gminie Stary Lubotyń
 Kolonia Żochowo – przysiółek wsi Żochowo Stare w woj. mazowieckim w pow. płockim, w gminie Staroźreby